Karateci Kız è un film del 1973, diretto da Orhan Aksoy.

Trama

Note

Collegamenti esterni 

Film d'azione
Film sul karate